Se da la denominación de mohíno al caballo o mulo que tiene el pelo muy oscuro y que presenta negra la cara y el bozo u hocico; en los mulos se conserva la denominación aunque sean castaños, siempre que dichas partes sean negras. 

Los antiguos dijeron que los animales mohínos eran pesados y tenían la piel muy gruesa pero esto es una preocupación equivocada. También se llama mohíno al macho o mulo hijo de burra y de caballo, que ordinariamente se denomina romo.

Referencias
Diccionario de agricultura práctica y economía rural, 1853

Pelajes del caballo
Arabismos